Paolo Ferrari (1822–1899) – włoski pisarz
 Paolo Ferrari (1929–2018) – włoski aktor